Ян Пэйду́н (; ) — американский  китайского происхождения.

Член Национальной академии наук США (2016), иностранный член Китайской академии наук (2021).

Биография 
Родился в посёлке Юаньхэ уезда Усянь округа Сучжоу провинции Цзянсу. В 1993 году закончил Научно-технический университет Китая. В 1997 году получил степень Ph.D. в Гарвардском университете в США, в 1997—1999 году — постдок в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. С 1999 года работает в Калифорнийском университете в Беркли. Является ассоциированным редактором «Journal of the American Chemical Society», издаваемого Американским химическим обществом. В 2009 году вместе с Мэттью Скаллином основал компанию «Alphabet Energy».

Награды и отличия 
 Приз Юлиуса Шпрингера по прикладной физике (2004)
 Премия Алана Уотермана (2007)
 Премия Эрнеста Лоуренса (2014)
 В 2014 году медиакомпания «Thomson Reuters» включила Ян Пэйдуна в свой список наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии
 Стипендия Мак-Артура (2015)
 Edward Mack, Jr. Lecture, Университет штата Огайо (2018)

Примечания 

Химики Китая
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Китайской академии наук
Стипендиаты Мак-Артура
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли